Lauprecht ist der Familienname folgender Personen:

Claus-Arwed Lauprecht (* 1963), deutscher Basketballfunktionär und -schiedsrichter
Edwin Lauprecht (1897–1987), deutscher Tierzuchtwissenschaftler